GSD steht für:
 Geneva School of Diplomacy and International Relations, Schweizer Privatuniversität
 Geometric Standard Deviation, dt. Geometrische Standardabweichung
 Graduate School of Design der Harvard University in Cambridge, Massachusetts, USA
 Glycogen Storage Disease, dt. Glykogenspeicherkrankheit
 General Station Description, Datenformat für Profibus und Profinet-Geräte, siehe Profinet #Engineering
 Gender and sexual diversity (dt. „geschlechtliche und sexuelle Vielfalt“) ist ähnlich wie LGBT oder Queer
 Gebärdensprachdolmetscher, siehe Gebärdensprache
 Gibraltar Social Democrats, gibraltische Partei
 Grant Shaft Drive, britische Motorradmarke von R. E. D. Grant

GsD steht für:
 „Gott sei Dank“, Ausruf des Dankes in der Liturgie des römischen Ritus

Abkürzung